Alessandro Bertolini (1971 -), coureur cycliste italien ;
 Andrea Bertolini (1973 -), pilote automobile italien ;
 Bruno Bertolini (1981 -), coureur cycliste italien ;
 Denis Bertolini (1977 -), coureur cycliste italien ;
 Gérard Bertolini, économiste français ;
 Gioele Bertolini (1995 -), coureur cycliste italien ;
 Luigi Bertolini (1904 - 1977) footballeur international italien ;
 Massimo Bertolini (1974 -), ancien joueur de tennis professionnel italien ;
 Milena Bertolini (1966-), footballeuse italienne devenue entraîneur ;
 Pierluigi Bertolini, plus souvent prénommé Piero (1931–2006), pédagogue et philosophe de l'éducation italien ;
 Pietro Bertolini (1859-1920), homme politique italien ;
 Roberto Bertolini (1985-), athlète italien ;
 Thomas Bertolini (1988 -), coureur cycliste italien.